Het ATP-toernooi van Cabo San Lucas 2016 (met de officiële naam Abierto Mexicano Los Cabos) werd gespeeld van 8 tot en met 13 augustus 2016. Het tennistoernooi werd gespeeld op hardcourtbanen van de Delmar International School in de Mexicaanse stad Cabo San Lucas in de gemeente Los Cabos. Het toernooi werd voor de eerste keer georganiseerd. Het toernooi had de licentie overgenomen van het toernooi van Bogota.

Het enkelspel werd gewonnen door de Kroaat Ivo Karlović. Hij versloeg in de finale de Spanjaard Feliciano López met 7-6(5) en 6-2. Het dubbelspel werd gewonnen door het Indische koppel Purav Raja en Divij Sharan. Zij versloegen in de finale Jonathan Erlich en Ken Skupski met 7-6(4) en 7-6(3).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Cabo San Lucas
ATP-toernooi van Cabo San Lucas